La Déesse noire (1981), deuxième tome de la série Jacques Le Gall, la suite de L'Œil de Kali.
 La Déesse noire (2006), cinquième tome de la série de bande dessinée Murena.
 La Déesse noire (B.P.R.D.: The Black Goddess, 2009), dixième tome de la série de bande dessinée BPRD, dérivée de Hellboy.